Соревнования в беге на 3000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 прошли 2 и 3 марта.

Результаты

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013